Gungl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gungl, Dirigent und Komponist (1835–1905), Dirigent und Komponist 
 Johann Gungl (1818–1883), ungarndeutscher Geiger, Komponist und Dirigent
 Johannes Gungl (* 1968), österreichischer Telekom-Regulator
 Josef Gung’l (1809–1889), ungarischer Komponist
 Virginie Naumann-Gungl (1848–1915), Opernsängerin (Sopran) 

Siehe auch:
 Symphonieorchester Wilde Gungl München